Eskimo peut désigner notamment :

 Eskimos ou Esquimaux ou Eskimaux (plus rare), le nom parfois donné à l'ensemble des peuples autochtones de l'Arctique, de l'Alaska, du Grand Nord canadien, du Groenland et de l'Est de la Sibérie, comprenant les Inuits  et les Yupiks, parfois les Aléoutes ;
 Eskimo ou inuktitut, une langue agglutinante de la famille des langues eskimo-aléoutes ; 
 Eskimo, un film américain de 1933, réalisé par W. S. Van Dyke ;
 Eskimo, le titre d'un album de The Residents ;
 Eskimo Joe, un groupe de rock australien.